La BetVictor European Series 2020-2021 è la seconda edizione di una serie di sei tornei sponsorizzati dalla BetVictor, che fanno parte della stagione 2020-2021 di snooker.

Tornei 
A differenza della precedente edizione, viene aggiunta la Championship League e il Welsh Open.

Classifica

Note

Voci correlate 
 BetVictor European Series
 Stagione 2020-2021 di snooker